Das Böse kommt auf leisen Sohlen ist der Titel

 eines Romans von Ray Bradbury von 1962, siehe Das Böse kommt auf leisen Sohlen (Roman)
 eines auf dem Roman beruhenden US-amerikanischen Films von 1983, siehe Das Böse kommt auf leisen Sohlen (Film)